Василий Михайлович Крюков (28 августа 1962 — 12 июля 2008, Тайвань) — российский синолог, доктор исторических наук, доцент.

Биография 
Василий Михайлович Крюков родился в 1962 году в семье российского китаеведа Михаила Васильевича Крюкова и преподавательницы китайского языка Хуан Шуин, соавтора популярных учебников китайского языка.

В 1984 году он окончил Институт стран Азии и Африки, в 1987 году защитил кандидатскую, а в 1997 — докторскую диссертацию по теме «Текст и ритуал в древнем Китае». Начав свою профессиональную деятельность в Институте востоковедения РАН, Крюков затем работал в качестве приглашенного исследователя в Оксфордском и Пекинском университетах.

С 1998 года работал на факультете русского языка и литературы и в Институте России Тамканского университета (Тайвань, Тайбэй).

12 июля 2008 года (в день рождения своего отца) покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Научный вклад

Изучение чжоуской эпиграфики
Вслед за отцом, Михаилом Крюковым, Василий сделал свой выбор в пользу изучения истории Древнего Китая и, поступив в ИСАА при МГУ, стал заниматься вопросами эпиграфики, способной, на его взгляд, дать ответы на спорные вопросы древнекитайского социума. В те годы многие китайские и советские исследователи были заняты поисками классовой борьбы в архаических обществах, Крюков же увидел ключ к постижению исторической истины в теоретическом наследии французского антрополога Марселя Мосса.

Чтобы прочесть его труды в оригинале, Василий Михайлович взялся за изучение французского языка (как вспоминал его отец, «он вообще был предрасположен к иностранным языкам и позднее, готовясь проштудировать Ницше и Икэда, освоил немецкий и японский»).

Открытие Мосса заключалось в том, что он обнаружил: в основе общественного неравенства у североамериканских индейцев лежат не классы в их марксистском понимании, а своеобразные наследственные ранги, социальные связи между которыми осуществляются посредством сложной системы подношений и отдаривания, неких «тотальных предоставлений», пронизывающих не только быт, но и духовную культуру. Позднее исследователи нашли следы существования этой системы и у других народов мира. Крюков, досконально изучив надписи на ритуальных бронзовых сосудах эпохи Чжоу (XI—VIII вв. до н. э.) (он рассмотрел более четырёхсот эпиграфических памятников эпохи Шан-Инь и Чжоу), пришёл к выводу, что в древней истории Китая действительно был период, когда органической основой общества служила система наследственных рангов, а основным каналом социальной коммуникации выступали «тотальные предоставления». Ему удалось сделать ряд наблюдений о структуре ритуала пожалования, о природе дарений и их месте в системе социальной коммуникации, о корреляции различных видов пожалований с древнекитайскими рангами знатности, о религиозных аспектах дарений.

Этим исследованиям были посвщены две монографии, которые были опубликованы ещё при жизни учёного: «Ритуальная коммуникация в древнем Китае» (1997) и «Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу» (2000).

Изучение творчества Гоголя и Достоевского
Впрочем научные поиски Василия Крюкова не были всецело посвящены лишь древней истории Китая, наследие учёного включает также исследования в сфере российской литературы. Его отец, Михаил Крюков, так говорил о разноплановых интересах сына: «… Василий Михайлович Крюков был прежде всего синологом, и львиная доля его научных трудов посвящена изучению истории Китая. Но будучи глубоко русским по своей сути, он ощущал органическую сопричастность русской культуре и долгое время профессионально занимался проблемами её изучения». Так, в частности, Василий Крюков занимался проблемой гоголевского наследия в творчестве Фёдора Достоевского. В 2008 году была издана посвящённая этой теме монография «След птицы-тройки: другой сюжет „Братьев Карамазовых“», а уже после смерти учёного, 18 мая 2009 года, в Институте мировой литературы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению этой книги и научного вклада Василия Крюкова.

Примечания

Библиография

Монографии 
 Крюков В. М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае , М., 1997
 Крюков В. М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М., 2000. 464 c.
 След птицы-тройки: другой сюжет «Братьев Карамазовых». — М.: ПИМ, 2008. — 536 с.
 Крюков В. М., Крюков М. В. Весна и осень революционной дипломатии: Первое десятилетие советской политики в Китае. Т. 1. 1917—1922 гг. Документальная история советско-китайских отношений (1917—1929 гг.). М. Памятники исторической мысли 2015 г. 615 с., илл.

Статьи 
 Крюков В. М. Система дарений и её эволюция в Китае эпохи Чжоу // Четырнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае», ч.1. М., 1983
 Крюков В. М. Погребальный обряд в архаическом Китае и проблемы формирования ранговой иерархии // Пятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае», ч.1. М, 1984
 Крюков В. М. Эволюция погребального обряда в архаическом Китае: социальный и этнический аспекты. Этническая культура: динамика основных элементов. М., 1984
 Крюков В. М. Военные походы в системе социальных отношений древнекитайского общества конца 2-го — начала 10-го тыс. до н. э. // Шестнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае», ч.1. М., 1985
 Крюков В. М. Человеческие жертвоприношения в древнем Китае: оценки и интерпретации в историографии КНР // Общественные науки за рубежом (серия К) 4. 1985
 Крюков В. М. О первоначальной семантике дэ // Семнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае», ч.1. М.,1986
 Крюков В. М. Символика коммуникации в архаическом ритуале и её переосмысление в философских традициях древнего Китая. — Восемнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае» ч.1. М.,1987
 Крюков В. М. Дары земные и небесные (к символике архаического ритуала в раннечжоуском Китае)/ этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988
 Крюков В. М. Надписи на западночжоуских бронзовых сосудах из Фуфэна (КНР) — Вестник древней истории 1.,1988
 Крюков В. М. Французская социологическая школа — Свод этнографических понятий и терминов (Этнография и смежных дисциплины. Этнографические школы и направления). М., 1988
 Крюков В. М. Новые археологические открытия в КНР. — Вестник древней истории, № 4.
 Vassili Kryukov "Symbols of Power and Communication in Pre-Confucian China (on the Anthropology of De): Preliminary Assumptions, " Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 58, No. 2 (1995), pp. 314–333

Источник 
 Неумолимый червь познания: избранные мысли об истории и культуре Китая и России/ В. М. Крюков. — М.: Памятники исторической мысли, 2009. — 677 c.

Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Синологи России
Сотрудники Института востоковедения РАН
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ